Amt  (fra tysk, embede / embedsdistrikt) kan henvise til flere artikler:
 Amt – amtskommuner, amter
 Statsamt – herunder stiftamter
 Amt (Tyskland) – en tysk administrativ enhed, størrelsesmæssigt modsvarende primærkommuner, men med andre beføjelser
 Amt (Kina) – en kinesisk administrativ enhed på tredje niveau, efter provins/region og præfektur